Барит има више значења:
 Барит
 Барит (Тексас)
 Барит (Минесота)